El término Aconcagua puede referirse a:
 El cerro Aconcagua ubicado en la Provincia de Mendoza de Argentina, es la montaña más elevada de la Tierra fuera de Asia.
 La  cultura Aconcagua, una cultura del Chile prehispánico.
 El Parque provincial Aconcagua, en la provincia argentina de Mendoza.
 El disco Aconcagua editado por el grupo musical chileno Los Jaivas en 1982.
 La película argentina Aconcagua (rescate heroico).
 La Provincia de Aconcagua, antigua división administrativa de Chile.
 La Provincia de San Felipe de Aconcagua en la Región de Valparaíso de Chile.
 La ciudad San Felipe de Aconcagua capital de la provincia homónima.
 El río Aconcagua que cruza el territorio de la Región de Valparaíso en Chile.
 El valle del Aconcagua formado por el río homónimo en la Región de Valparaíso en Chile.
 La Universidad de Aconcagua, de Chile.
 La Universidad del Aconcagua, de Argentina.
 Aconcagua, primer videojuego ambientado en Argentina.